Giuseppe Carletti (fl. 1781) - poeta italiano
 Giuseppe Carletti (fl. 1949-1952) - arbitro di calcio italiano
 Giuseppe Carletti detto Beppe (1946) – musicista italiano
 Giuseppe Carletti (1959) - sciatore italiano